Brojce ist der Name folgender Orte in Polen:

 Brójce (deutsch Brojce), eine Gemeinde in der Woiwodschaft Łódź
 Brojce (deutsch Broitz), eine Gemeinde in der Woiwodschaft Westpommern

Siehe auch:

 Brójce (Begriffsklärung)